Schleck ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Schleck (* 1985), luxemburgischer Radrennfahrer (jüngerer Bruder von Fränk)
 Charles Asa Schleck (1925–2011), US-amerikanischer römisch-katholischer Kurienerzbischof
 Fränk Schleck (* 1980), luxemburgischer Radrennfahrer (älterer Bruder von Andy)
 Johny Schleck (* 1942), luxemburgischer Radrennfahrer (Vater von Fränk und Andy Schleck)

Siehe auch: Ed von Schleck, Speiseeis